Stati Uniti d'America
 Blacksville – census-designated place della Contea di Henry, Georgia
 Blacksville – città della Contea di Monongalia, Virginia Occidentale